Altwegg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Altwegg (1882–1942), Schweizer Chemiker 
 Jeannette Altwegg (1930–2021), britische Eiskunstläuferin
 Jürg Altwegg (* 1951), Schweizer Journalist und Autor
 Jürg Altwegg (Politiker) (* 1970), Schweizer Kommunalpolitiker (Winterthur)
 Kathrin Altwegg (* 1951), Schweizer Astrophysikerin, Projektmanagerin des ROSINA-Projekts
 Livia Altwegg (* 1992), Schweizer Unihockeyspielerin
 Timon Altwegg (* 1967), Schweizer Pianist
 Wilhelm Altwegg (1883–1971), Schweizer Altphilologe, Germanist und Pädagoge

Siehe auch:
 Altweck
 Altweg